Серге́й Леони́дович Тиги́пко (; 13 февраля 1960, с. Драганешты, Сынжерейский район, Молдавская ССР, СССР) — украинский  и , бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины (2010—2012).

В 1992—1997 годах был председателем правления Приватбанка. В 1997—1999 годах занимал пост вице-премьера правительства Украины, а с 1999 по 2000 — министра экономики. Основатель и лидер партии «Трудовая Украина» (2000—2005). В 2002—2004 годах был главой Национального банка Украины, а в 2004 году возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента Украины. Председатель партии «Сильная Украина» (2009—2012, 2014-), заместитель председателя Партии регионов (2012—2014), кандидат в президенты Украины 2010 и 2014 года.

В 2007—2009 годах — председатель правления банка АТ Сведбанк, в 2005—2009 годах занимал пост главы финансово-промышленной группы ТАС.

До 2012 года входил в топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes, в настоящее время занимает 12-ю позицию в топ-100. По последним оценкам Forbes (февр. 2013), его капитал составляет $1,11 млрд.

Биография

Ранние годы (1960—1984) 
Сергей Леонидович Тигипко родился 13 февраля 1960 года в селе Драганешты Лазовского района Молдавской ССР, куда его дед переехал в 1902 году из Винничины. Газета «Коммерсантъ» писала, что отец Сергея, Леонид Тигипко, занимал должность секретаря днепропетровского горкома КПУ. По словам самого Тигипко, его отец заведовал колхозной пасекой и умер, когда Сергею было 10 лет. После смерти отца Сергей Тигипко и двое его братьев (старший Валерий и младший Александр) воспитывались матерью, жили в доме без канализации на окраине Кишинёва, у городской свалки.

В Днепропетровск Тигипко переехал после окончания школы в 1977 году, поступив в Днепропетровский металлургический институт. Во время учёбы Тигипко жил в общежитии, где основал кафе-клуб и проводил в нём студенческие дискотеки. Он подрабатывал в стройотрядах, был грузчиком, электриком и расфасовщиком курятины на мясокомбинате. В 1982 году Тигипко получил диплом по специальности «литейное производство чёрных и цветных металлов» и квалификацию инженера-металлурга.

После окончания ВУЗа Тигипко по собственному желанию ушёл в армию (служил офицером в танковых войсках), потому что там платили больше, чем на производстве. Служил командиром взвода и заместителем командира по технической части танковой роты, пгт Гвардейский (под Новомосковском), был комсоргом полка, управлял танком Т-64Б.

Комсомол (1984—1991) 
Вернувшись из армии в 1984 году, Тигипко получил должность заведующего отделом и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Параллельно он начал работать в украинском комсомоле (ЛКСМУ) секретарём комитета этого техникума. В 1986 году он решил сконцентрироваться на комсомольской работе, став заведующим отдела пропаганды и агитации, а также вторым секретарём Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ.

В августе 1989 года Тигипко был избран на должность первого секретаря Днепропетровского областного комитета: ему в этом помог будущий вице-премьер правительства Украины Александр Турчинов (после избрания Тигипко он занял пост завотдела пропаганды и агитации). На этой должности Тигипко помог Юлии Тимошенко открыть её бизнес, в том числе молодёжный центр «Терминал», тогда же он познакомился с Леонидом Кучмой и стал одним из представителей будущего «днепропетровского клана».

Банковское дело (1991—2000) 
После ликвидации комсомола в октябре 1991 года Тигипко занялся банковским делом. Он получил должность заместителя председателя совета правления коммерческого банка «Днипро», но, как писали в прессе, был уволен «за наглость», а в марте 1992 года возглавил правление созданного при его участии днепропетровского Приватбанка.

Сам Тигипко был партнёром и акционером банка, владельцами которого были Игорь Коломойский, Алексей Мартынов, Леонид Милославский и Геннадий Боголюбов. Ходили слухи, что на этом посту Тигипко был замешан в отмывании средств через латвийские банки. Сам политик эти слухи не комментировал. Также руководя Приватбанком, Тигипко создал для группы «Приват» медиа-консорциум, в который вошли информационное агентство «УНИАН», «Приват-ТВ», «Новая газета», радио «Премьер» и рекламное агентство «Довира».

В правительстве (1994—2001) 
В 1994 году Тигипко стал внештатным консультантом президента Украины Кучмы по вопросам монетарной политики. В апреле 1997 года Тигипко покинул Приватбанк, когда его пригласили работать в правительство Украины (возглавляемое тогда Павлом Лазаренко) вице-премьером по вопросам экономической реформы. Десять лет спустя Лазаренко заявлял, что он дал Тигипко «дорогу в жизнь».

После отставки Лазаренко Тигипко остался вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Валерия Пустовойтенко. Ходили слухи, что Тигипко вместе с Кучмой и президентом Франции Жаком Шираком тогда организовал передачу предприятия Николаевцемент международному консорциуму Lafarge, в правление которого входила супруга Ширака — Бернадет. В 1997 году Тигипко получил от Ширака орден Почётного легиона.

С 1999 по 2000 год Тигипко занимал пост министра экономики в кабинете премьер-министра Виктора Ющенко. Во время Оранжевой революции в 2004 году Тимошенко заявляла, что на посту министра экономики Тигипко лоббировал интересы предпринимателя Григория Суркиса и политика Виктора Медведчука.

Параллельно Тигипко был членом ряда правительственных и президентских советов и комиссий. С 1997 по 2000 год он возглавлял Экспертный совет по вопросам страхования при кабмине Украины и Национальный совет по вопросам статистики при президенте Украины. С 1997 по 2001 год входил в Высший экономический совет президента Украины и был заместителем председателя Государственной комиссии по проведению на Украине административной реформы. В 1998—1999 годах Тигипко занимал пост председателя Межведомственной комиссии по вопросам регулирования рынка продовольствия, цен и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а в 1998—2000 годах был председателем Комиссии по вопросам возвращения на Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за её пределами. Также он был членом Стратегической группы по вопросам украино-российских взаимоотношений при президентах двух государств.

В парламенте и Нацбанке (2000—2004) 
В 2000 году Тигипко окончательно разделил бизнес с владельцами Приватбанка: он «забрал» с собой свою долю — банк Киев-Приват (по другим сведениям, создал его на заработанные во время работы в Приватбанке средства).

В июне 2000 года Тигипко подал в отставку из правительства Ющенко, «устав от неэффективной работы кабинета». На довыборах в июне 2000 года он был избран в Верховную раду Украины третьего созыва от 36-го избирательного округа в Павлограде и присоединился к партии «Трудовая Украина», в ноябре занял пост её председателя, сменив на этом посту Игоря Шарова. Тигипко вошёл в парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности и, работая в парламенте, создал благотворительный фонд «Перспектива».

В 2001 году Тигипко вместе с супругой Наталией создал на базе Киев-Привата финансово-промышленную группу ТАС, в которую вошли банки ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховые компании ТАС и ТАС-Капитал, машиностроительное предприятие Камет-ТАС, заводы «Днепрометиз», «Теко» и другие компании. Тигипко назвал финансово-промышленную группу инициалами своей дочери Тигипко Анны Сергеевны.

В 2001 году «Трудовая Украина» вместе с Партией регионов, Народно-демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей вошла в избирательный блок «За единую Украину!». Тигипко получил в объединённом списке седьмое место и прошёл на выборах в апреле 2002 года в Верховную раду четвёртого созыва.

В декабре 2002 года после долгих прений Тигипко был избран Верховной радой на пост председателя Национального банка Украины. Отмечалось, что его назначение на этот пост — как представителя парламентского большинства, — произошло в обмен на поддержку большинством состоявшегося несколько ранее назначения В. Ф. Януковича премьер-министром. На этом посту он был инициатором введения новой серии банкнот и выступал против валютного союза России и Украины. Ходили слухи, что президент Кучма собирался выдвинуть Тигипко на пост премьер-министра или даже сделать его своим преемником, причём сам Тигипко также не отрицал своих президентских амбиций. Пресса писала, что Тигипко близок к зятю Кучмы, бизнесмену Виктору Пинчуку.

Уход из политики (2004—2009) 
В июле 2004 года Тигипко возглавил избирательный штаб Виктора Януковича, кандидата в президенты Украины, после чего фактическим руководителем Нацбанка стал его заместитель Арсений Яценюк. 29 ноября 2004 года, после второго тура президентских выборов Тигипко подал в отставку с поста главы Нацбанка и руководителя штаба Януковича (причины этого решения не разглашал ни он сам, ни Янукович). Некоторые эксперты высказывали мнение, что Янукович проиграл выборы именно из-за своего штаба, команда которого во главе с Тигипко была якобы навязана кандидату коалиционными договорённостями.

Хотя сразу после отставки Тигипко заявил о намерении заняться политикой и, согласно опросам общественного мнения, за него в канун Оранжевой революции могли проголосовать 17 % избирателей, он в итоге решил заняться бизнесом. В апреле 2005 года Тигипко ушёл с поста лидера «Трудовой Украины» (новым председателем партии стал Валерий Коновалюк, через два года она влилась в состав Партии регионов) и в сентябре стал председателем правления финансово-промышленной группы ТАС.

В 2007 году Тигипко продал ТАС-Комерцбанк шведскому Swedbank за 735 миллионов долларов и был приглашён на пост председателя правления украинского отделения Swedbank (АТ Сведбанк). В 2008 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назначила Тигипко своим советником: вместе они стали сопредседателями Совета инвесторов при кабинете министров Украины.

Президентские выборы 2010 года 
В марте 2009 года Тигипко заявил, что готов войти в правительство Тимошенко и не собирается избираться на президентский пост. Однако уже в апреле 2009 года Тигипко объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины. В мае 2009 года он согласился на выдвижение от Трудовой партии Украины Дмитрия Сироты, ушёл с поста советника Тимошенко и в июне подал в отставку из ТАС и Сведбанка, оставшись членом наблюдательного совета последнего. 27 октября 2009 года самовыдвиженец Тигипко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

По мнению политологов, Тигипко должен был стать важным «техническим» кандидатом на стороне Юлии Тимошенко, и его задача — отобрать у Януковича часть голосов избирателей на востоке Украины. Впрочем, некоторые эксперты утверждали, что Тигипко может предложить свои услуги и другим кандидатам. Примечательно, что о «близости» с Тигипко объявили лидер украинских социалистов Александр Мороз и представитель Партии регионов Юрий Бойко. На свою избирательную программу Тигипко собирался потратить около 15—20 миллионов гривен. В октябре 2009 года социальные опросы показывали, что за Тигипко на выборах президента собирались проголосовать 1,7 % респондентов. В числе предвыборных лозунгов Тигипко было вступление Украины в Европейский союз, налоговая и конституционные реформы и уменьшение влияния государства на экономику. Также он был против предоставления русскому языку статуса второго государственного.

В ноябре 2009 года Тигипко был избран председателем Трудовой партии Украины. Перед этим делегатами съезда партии было принято решение о досрочном прекращении полномочий её предыдущего председателя Дмитрия Сироты. Кроме того, делегаты единогласно приняли решение о смене названия партии (она стала именоваться «Сильной Украиной»), а также утвердили новые редакции её программы и партийного устава.

17 января 2010 года на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Тигипко занял на них третье место, набрав 13 % голосов избирателей и уступив Януковичу и Тимошенко.

В правительстве (2010—2012) 

Перед выборами Тигипко обещал соблюдать нейтралитет во время второго тура. В марте того же года Янукович предложил Тигипко пост вице-премьера. После формирования новой парламентской коалиции, 11 марта 2010 года, Тигипко был назначен вице-премьером по экономическим вопросам в правительстве Николая Азарова.

9 декабря 2010 года Янукович объявил об административной реформе, в результате которой число членов правительства было сокращено с 36 до 17, также почти в два раза было сокращено число органов исполнительной власти. Тигипко в результате реформы сохранил пост вице-премьера, а также был назначен министром социальной политики Украины.

В августе 2011 года было официально объявлено о запуске процесса объединения «Сильной Украины» и правящей Партии регионов. В ноябре того же года в газете «Коммерсантъ Украина» появилась информация, что объединение откладывается на неопределённый срок из-за нежелания руководства Партии регионов выполнить требования Тигипко о предоставлении его сторонникам дополнительных постов в правительстве. Однако пресс-службы партий опровергли эти данные и пообещали, что процесс слияния будет завершён «в ближайшее время». В 2012 году объединение двух партий, наконец, состоялось: 17 марта «Сильная Украина» самораспустилась, а её членам было предложено вступить в Партию регионов. Тигипко получил место заместителя председателя Партии регионов, которым в тот момент являлся Николай Азаров.

В парламенте (с 2012 года) 

23 апреля 2012 года Тигипко стал заместителем начальника центрального избирательного штаба Партии регионов Андрея Клюева, ответственным за публичное ведение кампании партии на парламентских выборах 2012 года. В декабре Тигипко отверг предложение остаться в исполнительной власти и окончательно решил перейти в парламент. В парламенте Тигипко стал членом комитета по вопросам информатизации и информационных технологий.
Согласно социсследования Центра Разумкова на март 2013 года вошёл в пятёрку политиков в рейтинге антипатий украинцев (64,7 % неподдержки).

Выборы 2014 года 
В начале апреля 2014 года был исключён из Партии регионов после того как не согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру в президенты на выборах 2014 года. 7 апреля политсовет Партии регионов исключил Сергея Тигипко из партии. 8 апреля 14 народных депутатов от Партии регионов, в том числе и Тигипко, заявили о выходе из Партии регионов и фракции ПР в Верховной Раде, а также о создании оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

Программа кандидата в президенты Украины 
Программа Сергея Тигипко содержит обещания проведения прямых выборов губернаторов областей, досрочных выборов всех уровней законодательной власти, придания русскому языку статуса второго государственного и восстановления правового статуса региональных языков, роспуска всех незаконных вооружённых формирований, проведения реформы местного самоуправления с достижением максимальной культурной и экономической автономии. В сфере внешней политики предлагается использовать «буферное положение страны» как инструмент влияния и вести жесткую и самостоятельную политику. Также предполагается возобновить переговоры по всем сферам взаимодействия с РФ на прагматичной основе и разработать план восстановления территориальной целостности государства.

Личная жизнь 

Тигипко — кандидат экономических наук. Диссертацию на тему «Формирование и государственное регулирование систем коммерческих банков Украины» он защитил в 1996 году (по другим сведениям, в 1997 году).

В мае 2008 года журнал «Корреспондент» оценил состояние Тигипко в 1,64 миллиарда долларов и поместил его на 17-е место среди самых богатых граждан Украины.

По данным официальной биографии, Тигипко женат. Наталия вышла замуж за Тигипко в 1981 году, ещё когда он учился в вузе, утверждалось, что они развелись в 2004 году. Со второй супругой, Викторией Лопатецкой, Тигипко сочетался браком в 2005 году.

По сведениям ЛИГА News, кроме дочери Анны (1984 года рождения) от первого брака, у него трое детей от второго брака (в 2008 году Виктория говорила, что уже водит их в школу). По словам Тигипко, в 2008 году у него родился сын. По данным официальной биографии, у него четверо детей. Между тем, согласно декларации о доходах, поданной Тигипко в украинский Центризбирком в октябре 2009 года, его супругой на тот момент была Наталия Тигипко (в 2008 году упоминалась в качестве бывшей совладелицы группы ТАС), кроме того, у кандидата в президенты не было несовершеннолетних детей. В то же время, по некоторым данным, именно Лопатецкая курировала избирательную кампанию Тигипко в 2010 году.

В прессе писали, что Тигипко занимался штангой, горными лыжами и плаванием. Ранее он увлекался теннисом, но вынужден был бросить это занятие из-за травмы спины. Тигипко — православный, крещён в церкви, находившейся в юрисдикции Московского патриархата.

Собственность 
С 2014 года принадлежащая предпринимателю группа ТАС начала активно скупать различные активы в стране (страховые компании, заводы, банки, недвижимость), обосновывая подобную стратегию их низкой стоимостью и слабым ростом ВВП.

12 января 2016 года наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) назначил С. Тигипко председателем правления.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Леонидовича Тигипко
 
 
 Тигипко: «ДНР и ЛНР — это террористы», Програма «Герой дня», Радио Вести, 06.08.2014

Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Предприниматели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Кандидаты в президенты Украины (2010)
Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца
Председатели Национального банка Украины
Миллиардеры Украины
Кандидаты в президенты Украины (2014)
Вице-премьер-министры Украины
Министры социальной политики Украины
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Члены Коммунистической партии Украины (1917—1991)
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Трудовая Украина»
Члены партии «Сильная Украина»
Второе правительство Лазаренко